Sambrailo ist der Familienname folgender Personen:

 Tamara Sambrailo (* 1986), slowenische Schwimmerin
 Ty Sambrailo (* 1992), US-amerikanischer Footballspieler